Кэтрин Бишоп (; ) — британская гребчиха, выступавшая за сборную Великобритании по академической гребле в период 1995—2004 годов. Серебряная призёрка летних Олимпийских игр в Афинах, чемпионка мира, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Кэт Бишоп родилась 22 ноября 1971 года в городе Ли-он-Си графства Эссекс, Англия.

Занималась академической греблей во время учёбы в Пемброкском колледже, Аберистуитском университете и в Редингском университете. Проходила подготовку в клубе Marlow Rowing Club в Марлоу.

Дебютировала на взрослом международном уровне в сезоне 1995 года, когда вошла в основной состав британской национальной сборной и выступила на чемпионате мира в Тампере — в зачёте распашных рулевых восьмёрок сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

В 1996 году отправилась представлять страну на летних Олимпийских играх в Атланте, здесь так же заняла седьмое место в восьмёрках.

В 1997 году в безрульных двойках выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Париже, в то время как на мировом первенстве в Эгбелете дошла только до стадии полуфиналов.

Одержала победу в безрульных двойках на этапе Кубка мира 1998 года в Хазевинкеле, побывала на чемпионате мира в Кёльне, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в той же дисциплине — в финале пропустила вперёд экипаж из Канады.

В 1999 году в безрульных двойках вновь была лучшей на этапе Кубка мира в Хазевикеле, финишировала пятой на мировом первенстве в Сент-Катаринсе.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, однако попасть здесь в число призёров не смогла, в программе распашных двоек без рулевой оказалась девятой.

После сиднейской Олимпиады Бишоп осталась в составе гребной команды Великобритании на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2001 году она победила на этапе Кубка мира в Вене, выступила на мировом первенстве в Люцерне, где заняла пятое место в безрульных двойках и шестое место в рулевых восьмёрках.

В 2003 году в безрульных двойках была лучшей на этапе Кубка мира в Мюнхене и на чемпионате мира в Милане.

Находясь в числе лидеров британской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2004 года в Афинах — вместе с напарницей Кэтрин Грейнджер в финале программы безрульных двоек финишировала второй позади команды из Румынии и тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль. Вскоре по окончании этого сезона приняла решение завершить спортивную карьеру.

Впоследствии проявила себя на дипломатическом поприще, в 2001—2014 годах в качестве сотрудницы Министерства иностранных дел Великобритании работала в Лондоне, Боснии, Ираке.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Кэтрин Бишоп  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по академической гребле
Выпускники Пемброк-колледжа (Кембридж)
Выпускники Университета Аберистуита